Wolfsklingenbach ist ein Gewässername im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg:

 Wolfsklingenbach (Rohrbach), linker Zufluss des Rohrbachs (linker Hauptstrang-Obnerlauf des Wüstenbachs) bis Hintervöhrenberg, Gemarkung Kleinaspach, Gemeinde Aspach
 Wolfsklingenbach (Winterlauter), rechter Zufluss der Winterlauter aus dem Brenntenhau, Gemeinde Oppenweiler

Siehe auch:

 Wolfsklinge